Ша́рлотт (), или Шарлот, — многозначный термин:
 Шарлотт — другая форма транскрипции франкоязычного женского имени  ().


Населённые пункты 
 Шарлотт — город в штате Северная Каролина, США.
 Шарлотт — округ в штате Флорида, США.
 Шарлотт — округ в штате Виргиния, США.

Персоналии («Шарлот») 
 Шарлот, Владимир Михайлович (род. 1931) — советский, российский писатель, журналист.
 Шарлот, Эдуард Валерьевич (род. 1998) — российский музыкант, более известный монинимно как Шарлот.

Другое 
 Шарлотт — бывшее название атолла Абаианг в северной части островов Гилберта в составе Кирибати.
 «Шарлотт» — футбольный клуб из Шарлотта, Северная Каролина, США.

Charlotte 
 Charlotte — аниме 2015 года.
 Good Charlotte — американская панк-рок группа, основанная в 1996 году.
 HMS Queen Charlotte — корабли Королевского флота, названные в честь королевы Шарлотты.
 Rosa 'Charlotte' — сорт английских роз.
 Wakakusa no Charlotte — аниме-сериал, 1977—1978.

См. также 
 Шарлот — устаревшее название лука-шалота.
 «Шарлотт Хорнетс» — баскетбольный клуб из Шарлотта, Северная Каролина, США.